Фиона Шоу (, родена като Фиона Мери Уилсън) е ирландска актриса, театрална и оперна режисьорка.

Биография 
Фиона Шоу е родена на 10 юли 1958 г. във Фаранри, графство Корк, Ирландия и се определя като католичка. Баща ѝ, Денис Уилсън, е очен хирург, а майка ѝ, Мери, работи като физик.

Завършва специалност „Философия“ вуниверситета в Корк.

Сред по-известните ѝ роли са тази на Петуния Дърсли в поредицата „Хари Потър“ (2001 – 2010), на Марни Стоунбрук в сериала „Истинска кръв“ (2011) и на Каролин Мартенс в сериала „Убивайки Ийв“ (2018 - ), за която печели награда БАФТА за най-добра актриса в поддържаща роля.

Личен живот 
Фиона Шоу е лесбийка и е имала връзка с актрисата Сафрон Бъроуз.

Шоу е женена за Сонали Дираниагала.

Филмография

Филми

Източници

Външни препратки 
 www.imdb.com

Ирландски актьори и актриси
Театрални актьори и актриси
Лесбийки актриси
ЛГБТ режисьори
Носители на награда BAFTA